Il singolare del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1991, facente parte dell'ATP Tour 1991, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale Derrick Rostagno 6-2, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Andre Agassi (campione)
 Pete Sampras (semifinali)
 Brad Gilbert (quarti di finale)
 Derrick Rostagno (finale)

 Scott Davis (primo turno)
 Jimmy Arias (quarti di finale)
 Grant Connell (primo turno)
 David Pate (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Verizon Tennis Challenge 1991
ATP Tour 1991